Curty steht für:

 Curty, Siedlung der französischen Gemeinde Seyssel (Haute-Savoie)
 Olivier Curty (* 1972), Schweizer Politiker (CVP)